La Prophétie peut désigner :

 La Prophétie, un album de bande dessinée des Chroniques de la Lune noire.
 La Prophétie, un épisode de la série télévisée Angel.
 La Prophétie, un double épisode de la série télévisée X-Files.
 La Prophétie (ou aussi La Prédiction), un film russe réalisé par Eldar Riazanov en 1993.
 La Prophétie est un roman de fantasy écrit par Anne Robillard et paru en 2018.
 La Prophétie, titre français alternatif du film américain The Prophecy (1995).